Goko peut désigner :
 Goko, une localité située dans le département de Didyr au Burkina Faso
 Goko, une localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso

Homonymie de localités